Йенс Йе́ремис (; 5 марта 1974, Гёрлиц) — немецкий футболист, игравший на позиции опорного полузащитника.

В настоящее время работает футбольным агентом вместе с Юргеном Милевски и Тадеушем Соломински: занимается поисками талантов и содействуют получению ими выгодных контрактов с ведущими клубами.  Также является основателем фонда помощи малоимущим детям и молодым людям.

Карьера 
Йенс Йеремис начал карьеру в молодёжной команде клуба «Мотор» из родного города Гёрлица. В 1986 году Йеремис перешёл в молодёжную команду клуба «Динамо» из Дрездена, в 1992 году он дебютировал во взрослой команде «Динамо». В 1995 году Йеремис перешёл в клуб «Мюнхен 1860», откуда через 3 сезона он перешёл в стан лидера немецкого футбола, клуб «Бавария», за который Йеремис уже выступал до конца своей карьеры, выиграв 6 чемпионатов Германии, 5 Кубков Германии и Лигу чемпионов.

В сборной Германии Йеремис дебютировал 15 ноября 1997 года в товарищеском матче со сборной ЮАР в Дюссельдорфе. Всего за национальную команду Йеремис провёл 55 матчей и забил 1 гол, приняв участие в двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Германии (6): 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006
 Обладатель Кубка Германии (5): 1998, 2000, 2003, 2005, 2006
 Победитель Лиги чемпионов: 2001
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2001

Сборная 
 Серебряный призёр Чемпионата мира 2002.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Йенса Йеремиса на fcbayern.t-com.de
 Профиль Йенса Йеремиса на fussballdaten.de
 Профиль Йенса Йеремиса на weltfussball.de
 Профиль Йенса Йеремиса на national-football-teams.com
 Профиль Йенса Йеремиса на dfb.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Бавария»
Футбольные агенты